Данча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данча, Аннамари Михайловна (род. 1990) — украинская сноубордистка.
 Данча, Кристиан (род. 1980) — румынский футболист, защитник.

См. также 
 Данчев